

Конажини — гміна в Хойницькому повіті Поморського воєводства
 Конажини — село в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства
 Конажини — село в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства